Центральная (, ) — одна из восьми бывших провинций Кении, расположенная в центре страны. Административный центр провинции — город Ньери.

Климат 
Климат в центральной провинции прохладнее, чем в остальных частях Кении, поскольку регион находится относительно высоко над уровнем моря. В году есть 2 ярко выраженных сезона дождей: начала марта — май и октябрь — ноябрь.

Административное деление 
До 2007 года центральная провинция была разделена на 5 округов (вилайетов):

В 2007 году было создано несколько новых округов:

Экономика 
Центральная провинция — основной производитель кофе, который является важной статьёй экспорта кенийской экономики.

Ссылки 
 Provinces of Kenya, Statoids.com

Провинции Кении